El nombre Leandro Díaz hace referencia a:

 Leandro Díaz (1928-2013), compositor colombiano.
 Leandro Nicolás Díaz (1992-), futbolista argentino.
 Leandro Nicolás Díaz (1990-), futbolista uruguayo.
 Leandro Javier Díaz (1986-), exfutbolista argentino.
 Leandro Díaz Parra (1999-), futbolista chileno.